El Equipo Ideal de Sur América es elegido desde 1986 por El País, periódico de Uruguay, sobre la base de los votos remitidos por los periodistas deportivos especializados de todo el continente. Solamente los futbolistas que juegan en clubes americanos son de elección.

Las formaciones son 4-3-3 a partir de 1986 hasta 1991 (excepto en 1989 en que era 4-4-2); entonces quedó como formación el 4-4-2 desde 1992 hasta 2001 (excepto 1999, en que era 3-5-2). En 2002 y 2003 las formaciones fueron 3-4-3, y en 2004 se volvió a un 4-3-3 hasta 2011, exceptuando 2010 donde fue 4-4-2. En 2012 se volvió al 4-4-2, y desde 2013 hasta 2015 la formación es 3-4-3.

Ediciones de 1980s

1986

1987

1988

1989

Ediciones de 1990s

1990

1991 

Fuente: RSSSF

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ediciones de 2000s

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ediciones de 2010s

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ediciones de 2020s

2020

2021

2022

Récords

Jugadores con más nominaciones

Equipos con más nominaciones en una edición

Nominaciones por clubes 

(*) Club Europeo.

Nominaciones por países

Véase también 
 Anexo:Futbolista del año en Sudamérica
 Anexo:Entrenador del año en Sudamérica
 Mejores entrenadores, futbolistas y clubes en cada liga americana del año
 Jugador Mundial de la FIFA
 Bota de Oro
 Premio World Soccer al mejor jugador del mundo
 Premio World Soccer al mejor entrenador del mundo
 FIFA/FIFPro World XI
 FIFA Balón de Oro 2010
 Balón de Oro
 Futbolista del año en Asia
 Futbolista del año en África
 Futbolista del año en Oceanía
 Anexo:Mejor jugador sudamericano del siglo XX
 Anexo:Mejor jugador europeo del siglo XX según la IFFHS
 Selección Histórica de la Copa América
 Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX

Referencias

Enlaces externos 
 Diario El País 

Premios individuales de fútbol